Futbola Klubs Auseklis - società calcistica lettone nota come Kimikis tra il 1973 e il 1984
Futbola Klubs Jaunība Daugavpils - società calcistica lettone nota come Kimikis nel 1994